Натуральне число 1714
 1714 рік до нашої ери
 1714 рік нашої ери